Die baltische Fußballmeisterschaft 1924/25 des Baltischen Rasen- und Wintersport-Verbandes gewann der VfB Königsberg im Endrundenturnier mit drei Punkten Vorsprung vor dem Stettiner FC Titania und dem SV Neufahrwasser. Dies war der insgesamt siebte Gewinn der baltischen Fußballmeisterschaft für die Königsberger, die sich dadurch für die deutsche Fußballmeisterschaft 1924/25 qualifizierten. Dort schied Königsberg knapp bereits im Achtelfinale aus. Gegen Hertha BSC verlor Königsberg erst in der Verlängerung mit 2:3. Erstmals durfte jeder Verband zwei Teilnehmer für die Endrunde um die deutsche Fußballmeisterschaft nominieren. Im Baltischen Rasen- und Wintersport-Verband qualifizierte sich fortan somit ebenfalls der Vizemeister für diese Endrunde. Der Stettiner FC Titania schied ebenfalls im Achtelfinale nach einer 2:4-Niederlage gegen den Altonaer FC von 1893 aus.

Modus und Übersicht 
Die Vereine im Baltische Rasen- und Wintersport-Verband waren in der Saison 1924/25 erneut in drei Kreise eingeteilt, die Kreismeister qualifizierten sich für die Endrunde um die baltische Fußballmeisterschaft. In Ostpreußen und Pommern gab es  mehrere Bezirksklassen, deren Sieger in einer Endrunde den jeweiligen Kreismeister ausspielten.

Kreis I Ostpreußen 
In Ostpreußen wurde erneut in sieben regionalen Bezirksligen gespielt. In dieser Spielzeit wurde in den meisten Bezirken eine Frühjahrsrunde ausgespielt, dessen Sieger sich für die diesjährige ostpreußische Endrunde qualifizierten. Ab Herbst 1924 erfolgte dann die Austragung einer Übergangsrunde, deren Sieger qualifizierten sich für die so genannten Bezirkspokale, in denen die Teilnehmer an der ostpreußischen Endrunde zur kommenden Spielzeit ermittelt wurden.

Bezirk I Königsberg

Frühjahrsrunde 

|}

Übergangsrunde 

|}

Bezirk II Tilsit 
In Folge von Meinungsverschiedenheiten versuchte sich das Gebiet Insterburg vom Bezirk III zu trennen und sich dem Bezirk II anzuschließen. Die ursprüngliche Übergangsrunde des Bezirkes II begann ab 19. Oktober 1924. Der Antrag auf Zuteilung der Stadt Insterburg zum Bezirk II wurde vom Verband am 10. Januar 1925 jedoch abgelehnt, daher wurden die bisher ausgetragenen Spiele mit Insterburger Beteiligung nur als Gesellschaftsspiele gewertet. In der offiziellen Übergangsrunde wurden nur die bisherigen Vereine aus dem Bezirk II berücksichtigt.

Frühjahrsrunde 

|}

Übergangsrunde 

|}

Bezirk III Insterburg-Gumbinnen 
In Folge der Streitigkeiten zwischen der Stadt Insterburg und den Städten Gumbinnen und Stallupönen und dem daraus folgenden Versuch der Stadt Insterburg, sich dem Bezirk II anzuschließen, gab es in diesem Bezirk keine Übergangsrunde. Für den Bezirkspokal qualifizierte sich daher kein Verein aus Insterburg.

|}

Bezirk IV Südostpreußen

Frühjahrsrunde 

|}

Übergangsrunde 

|}

Bezirk V Masuren

Frühjahrsrunde 

|}

Entscheidungsspiel Platz 1:

|}

Des Weiteren gab es eine Herbstunde, der Sieger ist nicht überliefert. Der SV Lötzen stieg in dieser in die 1. Klasse ab.

Übergangsrunde 
Wegen Terminnot wurde der SV Sensburg 1920 neben Masovia Lyck vom Bezirksspielausschuss als Teilnehmer zum Bezirkspokal Süd gemeldet.

|}

Bezirk VI Ostpreußen West

Frühjahrsrunde 

|}

Des Weiteren gab es eine Herbstunde, der Sieger ist nicht überliefert.

Übergangsrunde 

|}

Bezirk VII Ostpreußen Mitte

Frühjahrsrunde 
Die Abschlusstabelle ist aktuell nicht überliefert, SV Hindenburg Rastenburg setzte sich durch.

Übergangsrunde 

|}

Endrunde um die ostpreußische Meisterschaft 
Qualifiziert für die diesjährige ostpreußische Endrunde waren die Sieger der jeweiligen Frühjahrsrunden in den Bezirken. Die Endrunde wurde in zwei Gruppen ausgespielt, die Gruppensieger trafen im Finale aufeinander.

Gruppe A:

|}

Gruppe B:

|}

Finale Ostpreußen

|}

Bezirkspokale 
In den Bezirkspokalen 1925 wurden die Teilnehmer für die Endrunde Ostpreußens 1925/26 ermittelt. Qualifiziert waren die Sieger und Zweitplatzierten der jeweiligen Übergangsrunden in den sechs Bezirken (im Bezirk Königsberg direkt per Liga).

Bezirkspokal Ost 

|}

Bezirkspokal Süd 

|}

Bezirkspokal West 

|}

Kreis II Danzig 
Im Kreis Danzig wurde in dieser Spielzeit wieder eingleisig gespielt.

|}

Kreis III Pommern 
Der Kreis Pommern war erneut in sieben Bezirken eingeteilt, die Bezirkssieger spielten in der pommerschen Fußballendrunde den Kreismeister Pommerns aus. Zur kommenden Spielzeit wurden mehrere Bezirke zu so genannten Abteilungen zusammengelegt.

Bezirk I Stolp 

|}

Bezirk II Köslin

Bezirk III Stettin 

|}

Bezirk IV Stargard 

|}

Bezirk V Schneidemühl 
Tabelle ist nicht die Abschlusstabelle, diese ist nicht überliefert.

|}

Bezirk VI Vorpommern

Bezirk VII Gollnow 
Der Bezirk wurde in zwei Gruppen ausgespielt, auf die Austragung eines Finalspiels zwischen beiden Gruppensiegern zur Ermittlung des Bezirksmeisters wurde verzichtet. Der Bezirksspielausschuss bestimmte den SC Blücher Gollnow als Teilnehmer an der pommerschen Fußballendrunde.

Unterbezirk Ost:

|}

Unterbezirk West:

|}

Endrunde um die pommersche Meisterschaft 
Die qualifizierten Mannschaften trafen im K.-o.-System aufeinander, um den pommerschen Fußballmeister zu ermitteln.

Viertelfinale

|-
| colspan="5"| VfB Torgelow (Sieger Bezirk VI Vorpommern) erhielt ein Freilos.
|}

Halbfinale

|}

Finale

|}

Endrunde um die baltische Fußballmeisterschaft 
Die Endrunde um die baltische Fußballmeisterschaft wurde in der Saison 1924/25 im Rundenturnier mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Qualifiziert waren die Meister der drei Kreise. Am Ende setzte sich der VfB Königsberg mit drei Siegen durch. Für Königsberg war es bereits der siebte Meistertitel. Erstmals qualifizierte sich auch der Vizemeister für die Endrunde um die deutsche Fußballmeisterschaft. Als Vizemeister setzte sich der Stettiner FC Titania in einem Entscheidungsspiel, auf Grund von Punktgleichheit, gegen den SV Neufahrwasser durch.

Kreuztabelle

Abschlusstabelle 

|}

Entscheidungsspiel um Platz 2

|}

Literatur 
 

1924
Fußballsaison 1924/25